Lola har flere betydninger:

 Lola (pigenavn) - pigenavn
 Lola (film fra 1961) - fransk film fra 1961 af Jacques Demy
 Lola (film fra 1981) - tysk film fra 1998 af Rainer Werner Fassbinder
 Lola (film fra 1998) - tysk film fra 1998 af Tom Tykwer
 "Lola" (sang) - sang fra 1970 af The Kinks